Магбет може да се односи на:

 Магбет од Шкотске
 Магбет (драма), драма Вилијама Шекспира
 Магбет (филм из 2015), опера
 Магбет (опера), опера